Пећани могу бити:

 Пећани (Приједор), градско насеље града Приједора, Република Српска, БиХ
 Пећани (Чукарица), насељено мјесто у градској општини Чукарица, град Београд, Република Србија